Гней Клавдій Север Арабіан (лат. Gnaeus Claudius Severus Arabianus; 113 — після 176) — державний діяч, філософ часів Римської імперії, ординарний консул.
 Saudi Aramco, Арабіан Амерікан Ойл Корпорейшн — найбільша за видобутком і запасами нафти компанія.